

Geografia 
Germania
 Pohl – comune del circondario Rhein-Lahn-Kreis (Renania-Palatinato)

Repubblica Ceca
 Pohl, oggi Polom u Hranic – comune della regione di Olomouc (distretto di Přerov)

Persone 
 Birgit Pohl (1954-2022) – atleta paralimpica tedesca
 Erich Pohl (1894-1948) – calciatore tedesco
 Ernest Pohl (1932-1995) – calciatore polacco
 Frederik Pohl (1919) – scrittore statunitense
 Hans-Peter Pohl (1965) – ex combinatista nordico tedesco
 Herbert Pohl (1916-2010) – calciatore tedesco
 Hugo von Pohl (1855-1916) – ammiraglio tedesco
 Jannik Pohl (1996) – calciatore danese
 Johannes Pohl (1904-1960) – presbitero, ebraista e bibliotecario tedesco
 John Pohl (1979) – hockeista statunitense
 Leonhard Pohl (1929-2014) – velocista tedesco
 Oswald Pohl (1892-1951) – militare tedesco
 Sabine Bergmann-Pohl (1946) – politica tedesca
 Walter Pohl (1953) – storico austriaco
 Witta Pohl (1937-2011) – attrice tedesca

Altro 
 12284 Pohl – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Michael Pohl